Фервак:

 Фервак — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Фервак, Гийом д’Отмер (1537/1538—1613) — французский полководец, маршал Франции, кавалер ордена Святого Духа.